Сезон 2014-15 буде 23-ім сезоном для «Тоттенгема» в Прем'єр-лізі, і 37-м сезоном поспіль у вищому дивізіоні Англійської Ліги.

Цього сезону «Тоттенгем» утринадцяте братиме участь в Лізі Європи УЄФА, фінішувавши 6-м в сезоні 2013-14 Прем'єр-ліги.

Сезон 2015-16

Склад команди 
станом на 2 Вересня 2014

Трансфери 
станом на 2 Вересня, 2014

Прийшли

Пішли

В оренді

Товариські матчі 

Тоттенгем Готспур
Футбольні сезони